Wandsbek Markt bezeichnet
 umgangssprachlich den Wandsbeker Marktplatz
 den U-Bahnhof Wandsbek Markt und den dazugehörigen Busbahnhof